Spera (Italie), commune italienne du Trentin-Haut-Adige ;
 Spera, village du district de Spera en Afghanistan.
 Danielle Spera (1957-), journaliste et directrice de musée autrichienne.